Melquíades puede referirse a:

 Melquíades, nombre propio de varón;
 Melquíades (311-314), Papa cristiano del siglo IV;
 Melquíades, personaje de "Cien años de soledad" (1967), de Gabriel García Márquez;
 El León Melquíades, un personaje de dibujos animados creado por la factoría de animación estadounidense Hanna-Barbera.